Patric Klandt, né le  à Francfort-sur-le-Main, est un footballeur allemand. Il évoluait au poste de gardien de but.

Biographie 

Patric Klandt joue pendant près de huit saisons avec le club du FSV Francfort. Il dispute avec cette équipe plus de 200 matchs en deuxième division allemande.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Gardien de but allemand de football
Joueur du SV Wehen Wiesbaden
Joueur du FSV Francfort
Gardien de but du SC Fribourg
Gardien de but du 1. FC Nuremberg
Naissance en septembre 1983
Naissance à Francfort-sur-le-Main